Das Herreneinzel der Australian Championships 1947 war ein Tenniswettbewerb in Sydney.

Sieger des Turniers wurde der Australier Dinny Pails, der im Finale seinen topgesetzten Landsmann und Titelverteidiger John Bromwich in fünf Sätzen (4:6, 6:4, 3:6, 7:5, 8:6) besiegen konnte.

Setzliste 
Die acht topgesetzten Spieler erreichten allesamt das Viertelfinale des Wettbewerbs.

Ergebnisse

Finale

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
 

Herreneinzel
1947